Per steht für:

 Osman Per (1973–1997), türkischer Fußballspieler
 eine Variante des skandinavischen Vornamens Peer (Vorname)

 Vorsilbe für chemische Verbindungen, siehe Per-
 Trivialname für Tetrachlorethen
 Abkürzung für die Krankheit Pertussis (Keuchhusten) oder den Pertussisimpfstoff

 PeR, eine lettische Popgruppe
 Orkan Per, schwerer Sturm in Schweden 2007
 Per (Felsen), Felsvorsprung im Königin-Maud-Land, Antarktika
 den Markennamen des ehemaligen deutschen Motorradherstellers Passow & Co.

PER steht für:
 Packed Encoding Rules, siehe Abstract Syntax Notation One
 Perseus (Sternbild)
 Flughafen Perth (Western Australia) im IATA-Code
 Peru, Länderkürzel
 Player Efficiency Rating, eine Statistik im Basketball
 Präsident des Europäischen Rates
 Price-Earnings-Ratio  bzw. price-to-earnings ratio, eine Kennzahl zur Beurteilung von Aktien, siehe Kurs-Gewinn-Verhältnis

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Kreis Perleberg (auslaufend)

per steht für:
 eine Präposition in der deutschen Sprache
 Persische Sprache (ISO-639-2/B-Code)

Siehe auch:
 Persaksla, Felssporn im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Perskjeret, Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Peer

Abkürzung